Erpeldange (luxembourgeois: Ierpeldeng, allemand: Erpeldingen) est une section de la commune luxembourgeoise de Bous située dans le canton de Remich.

Notes et références 

Localité dans le canton de Remich
Bous (Luxembourg)